Dominic Messinger, un compositeur de musiques de séries télévisées.
 Joseph Messinger (1945), un écrivain belge.
 Sylvie Messinger (1943-2010), une éditrice française

Autre
 Éditions Sylvie Messinger, une maison d'édition française fondée par Sylvie Messinger et active Sal
de 1981 à 1990.

Voir aussi 
 
 Messingen